Ричи — английская, ирландская, американская и австралийская фамилия.

Известные носители 
 Ричи, Джек (1922—1983) — американский писатель.
 Ричи, Джозия (1870—1955) — британский теннисист, чемпион Олимпийских игр (1908).
 Ритчи, Джон (1941—2007) — английский футболист, нападающий.
 
 Ричи, Джордж Уиллис (1864—1945) — американский астроном и конструктор телескопов.
 Ричи, Илейн (1932—1997) — американская скрипачка.
 Ричи, Кейт (род. 1978) — австралийская актриса.
 Ричи, Лайонел (род. 1949) — американский певец.
 Ричи, Мэтью (род. 1964) — британский художник.
 Ричи, Николь (род. 1981) — американская актриса.
 Ричи, Нил (1897—1983) — британский военачальник.
 Ричи, Рис (род. 1986) — британский актёр.
 Ричи, София (род. 1998) — американская модель.

Топонимы 
 Ричи (озеро) (Рича) — второе по глубине озеро (51,9 м; после озера Долгое) в Браславском районе Витебской области Белоруссии.

Другое 
 Ричи — небольшой ударный кратер в экваториальной области видимой стороне Луны.

См. также 
 Ритчи
 Риччи